Saint-Jean-des-Marais est le nom d'anciennes communes françaises et d'une paroisse :

 Saint-Jean-des-Marais, ancienne commune de Maine-et-Loire, aujourd'hui intégrée à Saint-Clément-de-la-Place
 Saint-Jean-des-Marais, paroisse passée de commune de Rieux à la commune de Saint-Jean-la-Poterie dans le Morbihan
 Saint-Jean-des-Marais, ancienne commune française de la Somme, aujourd'hui intégrée à Rue

Homonymie de toponyme